Села:
 Пасицели — Одеська область, Подільський район, Ананьївська міська громада
 Пасицели — Одеська область, Подільський район, Балтська міська громада